Летище „Антоан дьо Сент Екзюпери“ () обслужва град Лион, Франция и прилежащия район. Намира се на 20 км югоизточно от Лион. Решение за строителството му е взето през 1960-те години, след като се оказва, че старото летище Лион-Брон (само на 10 километра) вече не задоволява потребностите на града и района. Новото летище е открито на 12 април 1975 г.

Сгради 
Разполага с 3 терминала и 2 писти за излитане и кацане, разположени север-юг. Терминали 1 и 2 са екипирани с ръкави, а третият терминал, който обслужва нискотарифни компании, има най-основните екипировки. Капацитетът в този му вариант е 9,6 милиона пътници. От 2014 година се конструира нов терминал, който ще увеличи площта на летището със 70 000 м 2, и ще удвои капацитета. Трябва да отвори през 2017 година, и да обслужва A380. След завършването на новия терминал, Т3 ще бъде разрушен. Сградата на летището е построена по проект на испанския архитект Сантяго Калатрава и счита за шедьовър на съвременната архитектура.

Летището се обслужва от компанията-собственик Aéroports de Lyon. По пътникопоток (над 8 милиона пътници годишно) заема 4-то място в страната. Товарооборотът му надвишава 33 000 тона годишно.

Авикомпании

Т1

Т2

Т3

Статистика

Външни препратки 
  Официален сайт на летището

Източници 

Летища във Франция
Икономика на Лион
Основани във Франция през 1975 година